Alberto Pucheu (Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 1966) é poeta e ensaísta brasileiro, Professor de Teoria Literária do Departamento e do Programa de Pós-Graduação de Ciência da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cientista do Nosso Estado, pela Faperj (já havia sido antes Jovem Cientista do Nosso Estado, pela mesma agência de fomento) e pesquisador do CNPq. Seu livro de poemas A fronteira desguarnecida foi vencedor do Programa de Bolsas para Escritores Brasileiros, da Fundação Biblioteca Nacional, e o de ensaios Pelo colorido, para além do cinzento; a literatura e seus entornos interventivos recebeu o Prêmio Mário de Andrade de Ensaio Literário, da Fundação Biblioteca Nacional. Seja os de poemas, seja os de ensaios, muitos de seus livros vêm recebendo resenhas nos jornais de maior circulação do país, em sites específicos e em periódicos acadêmicos. Alberto Pucheu também tem publicado ensaios em diversos livros, nos principais periódicos acadêmicos brasileiros e em portais nacionais e internacionais de literatura, bem como resenhas e poemas nos mais importantes jornais do país e em sites específicos. No dia anterior às últimas eleições, o caderno Prosa&Verso, de O Globo, publicou seu inédito “Poema para ser lido na posse do presidente”. Em 2011, teve 20 das fotografias que vem tirando de frases grafitadas em ruas de diferentes cidades do mundo expostas, sob o título de Paisagens urbanas quase sem paisagens, no evento internacional ArteFórum, sob a curadoria de Beatriz Rezende, e realizou, em julho de 2011, a instalação Palavras, na OI Futuro de Ipanema, no projeto Poesia Visual, sob a curadoria de Alberto Saraiva (essa série de exposições e instalações contou também com mostras de Ferreira Gullar, Antonio Cicero, Wladimir Dias Pino, Tadeu Jungle, Helena Trindade, Roberto Corrêa dos Santos e Lúcio Agra).

Obras

Poesia  
 Na cidade aberta. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1993. 
 Escritos da frequentação. Rio de Janeiro: Editora Paignion, 1995. 
 A fronteira desguarnecida. Rio de Janeiro: Editora 7 Letras, 1997. 
 Ecometria do silêncio. Rio de Janeiro: Editora 7 Letras, 1999. 
 A vida é assim. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2001. 
 Escritos da Indiscernibilidade. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2003. 
 A fronteira desguarnecida (poesia reunida 1993-2007). Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2007.
 mais cotidiano que o cotidiano. Rio de Janeiro: Azougue Editorial/FAPERJ, 2013.

Ensaio 
 Pelo colorido, para além do cinzento (a literatura e seus entornos interventivos). Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2007. (Vencedor do Prêmio Mário de Andrade, Ensaio Literário, de 2007, da Fundação Biblioteca Nacional/Ministério da Cultura)
 Giorgio Agamben: poesia, filosofia, crítica. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2010.
 O Amante da literatura. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2010.
 Antonio Cicero por Alberto Pucheu. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2010.
 Roberto Corrêa dos Santos: o poema contemporâneo enquanto o "Ensaio Teórico-Crítico-Experimental". Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2012.
 apoesia contemporânea (Rio de Janeiro: Azougue Editorial/CAPES/FAPERJ, 2014).

Organização de livro 

 Poesia(e)Filosofia: por poetas-filósofos em atuação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 7 Letras, 1985. (com Adélia Prado, Alberto Pucheu, Antonio Cicero, Fernando Santoro, Marco Lucchesi, MD Magno, Orides Fontela e Rubens Rodrigues Torres Filho). 
 Guia conciso de autores brasileiros. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2002 (com Caio Meira)
 Nove abraços no inapreensível: filosofia e arte em Giorgio Agamben. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2009.
 O carnaval carioca de Mário de Andrade. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2011.
 Danielle Cohen-Levinas; partilha da literatura (São Paulo: Editora Horizonte, 2014, com Piero Eyben)

Tradução  
 TAGORE, Rabindranath - O Coração de Deus; poemas místicos de Rabindranath Tagore. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

Página pessoal

Professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro